Heterorotula är ett släkte av svampdjur. Heterorotula ingår i familjen Spongillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Heterorotula